Lista obejmuje stałe numery startowe, które załogi rajdowe wybrały do rywalizacji. System ten został wprowadzony do Rajdowych Mistrzostw Świata w 2019 roku, na wzór Formuły 1. Tylko aktualny mistrz świata może używać numeru 1.

Numery startowe kierowców WRC

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona WRC (in English, French, and Spanish)

Przypisy 

Rajdowe mistrzostwa świata